Pitt und Fox ist der Titel von:

 Pitt und Fox (Gottschall), Lustspiel von Rudolf Gottschall, 1854
 Pitt und Fox (Huch), Roman von Friedrich Huch, 1909